Палмейра (, «пальма») — португальська власна назва.

Топоніми

Палмейра (Кампус-ді-Лажис) - муніципалітет штату Санта-Катарина.

Палмейра (Брага) — парафія.
 Палмейра (Санту-Тірсу) — парафія.
 Палмейра-де-Фару — парафія.